Moni ist der Familienname folgender Personen:

 Dipu Moni (* 1965), bangladeschische Politikerin
 Héctor Moni (1936–2022), argentinischer Ruderer
 Ritu Moni (* 1993), bangladeschische Cricketspielerin